

Маунтен — місто, штат Північна Дакота
 Маунтен — місто, штат Вісконсин
 Маунтен — переписна місцевість, штат Вісконсин